Старое Матюшкино — село в Чердаклинском районе Ульяновской области России. Входит в состав Богдашкинского сельского поселения.

География 
Село находится в западной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, к северу от железнодорожной линии Димитровград — Ульяновск, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Чердаклы, административного центра района. Абсолютная высота — 110 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
Село Старое Матюшкино основано в 70-е годы XVII века.

В 1771 году на средства прихожан была построена деревянная однопрестольная Михайло-Архангельская церковь. В 1865 году построена новая церковь.

В 1780 году село Архангельское Матешки тож, ясашных крестьян, помещиковых крестьян, с 408 ревизских душ, вошло в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. В 1796 году — в Симбирской губернии. С 1851 года в Самарской губернии.

В 1859 году село Матюшкино (Старое Матюшкино), входило в состав 2-го стана Ставропольского уезда Самарской губернии, имелось: церковь, почтовая станция.

На 1900 год село Старое Матюшкино входило в состав Озёрской волости Ставропольского уезда Самарской губернии, в котором, в 142 дворах жило: 371 муж. и 449 жен., имелось церковь, церковно-приходская школа и 5 ветряных мельниц.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляла 51 % из 422 чел., русские — 34 %.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Чердаклинского района